Australian Open 2009 byl 97. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 19. ledna až 1. února. Hrálo se v Melbourne Parku v Melbourne na 25 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Plexicushion. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli Srb Novak Djoković a Ruska Maria Šarapovová.

Vítězové 
V mužské dvouhře získal svůj premiérový titul a celkově šestý grandslamový Španěl Rafael Nadal, čímž si upevnil pozici světové jedničky.

V ženské dvouhře už počtvrté dominovala Serena Williamsová (předchozí tituly: 2003, 2005, 2007), která hladce porazila Dinaru Safinové za necelou hodinu 6-0, 6-3, čímž si zajistila návrat na pozici světové jedničky v žebříčku WTA.

V mužské čtyřhře třetí titul společně získali bratři Bob a Mike Bryanovi (předchozí tituly: 2006, 2007).

V ženské čtyřhře potřetí triumfovaly sestry Venus a Serena Williamsovy (předchozí tituly: 2001, 2003).

Ve smíšené čtyřhře zvítězil indický pár Sania Mirzaová a Mahesh Bhupathi. Pro Mirzaovou se jednalo o první vítězství; pro Bhupathiho pak o druhý titul v (předchozí výhra: 2006 s Martinou Hingisovou).

Zajímavosti 
Nejdelším utkáním celé historie Australian Open se stalo pětisetové semifinále mužské dvouhry mezi Španěly Nadalem a Verdascem, které trvalo 5 hodin a 14 minut, čímž o tři minuty překonalo dosavadní rekord zápasu Němce Beckera a Itala Camporeseho.

 Nejvíce es:  Andy Roddick – 87 /  Serena Williamsová – 42;
 Nejrychlejší podání:  Samuel Groth – 230 km/h /  Sabine Lisická – 196 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Fernando Verdasco – 20 /  Dinara Safinová – 45 (stejně jako na US Open 2008);
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Daniel Gimeno Traver – 84 % /  Olga Govorcovová – 81 %
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Rafael Nadal – 43 /  Dinara Safinová – 36

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Finále juniorských soutěží

Dvouhra juniorů

Čtyřhra juniorů

Další finále

Vozíčkáři – mužská dvouhra 

 Shingo Kunieda -  Stephane Houdet, 6-2, 6-4

Vozíčkáři –ženská dvouhra 
 Esther Vergeer -  Korie Homan, 6-4, 6-2

Vozíčkáři – kvadruplegici, dvouhra 
 Peter Norfolk -  David Wagner, 7-6 (7-5), 6-1

Vozíčkáři – mužská čtyřhra 
 Robin Ammerlaan /  Shingo Kunieda -  Stefan Olsson /  Maikel Scheffers, 7-5, 6-1

Vozíčkáři – ženská čtyřhra 
 Korie Homan /  Esther Vergeer -  Agnieszka Bartcazk /  Katharina Kruger, 6-1, 6-0

Vozíčkáři – kvadruplegici, čtyřhra 
 Nicholas Taylor /  David Wagner -  Johan Andersson /  Peter Norfolk, 6-2, 6-3

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Australian Open – oficiální stránky

 
Tenis v Austrálii v roce 2009